Fylkesväg 277 (Fv277) går mellan Huselv och Husøy i Lenvik kommun i Troms og Finnmark fylke i Norge. Vägens längd är 11,7 kilometer.

Vägen går genom två tunnlar på ön Senja. Fjellsendentunnelen går genom Fjellsenden och är 765 meter lång. (Läge ) Den andra tunneln är Riventunnelen som går genom Riven och är 935 meter lång. (Läge )

Externa länkar 
 Statens vegvesen. Trafikinformation om Fv277

Fylkesvägar i Troms og Finnmark fylke
Lenviks kommun